Эффект домино () — канадский триллер 2008 года, режиссёр Алекс Дефрейтас
 Эффект домино — российская мелодрама 2008 года, режиссёр Сергей Артимович
 Эффект домино — германская короткометражная драма 2010 года, режиссёр Габриэль Гоше
 Эффект домино — британская драма 2012 года, режиссёр Паула ван дер Уст